Aljaž je lahko: 

 Aljaž, moško osebno ime v Sloveniji
 Aljaž, priimek v Sloveniji